

Колчестер — місто, штат Коннектикут
 Колчестер — місто, штат Іллінойс
 Колчестер — місто, штат Нью-Йорк
 Колчестер — місто, штат Вермонт